

Persone 
 Grigorij Efimovič Rasputin – mistico russo 
 Maria Rasputin – Matryona Grigorievna Rasputina; 1899-1977
 Valentin Grigor'evič Rasputin – scrittore russo

Cinema 
 Rasputin (La tragédie impériale) – film del 1938 diretto da Marcel L'Herbier
 Rasputin (Raspoutine) – film del 1954 diretto da Georges Combret
 Rasputin, il monaco folle (Rasputin, the Mad Monk) – film del 1966 diretto da Don Sharp
 Rasputin – film del 2011 diretto da Louis Nero

Fumetto 
 Rasputin – personaggio di Corto Maltese
 Piotr "Peter" Rasputin – nome di battesimo di Colosso, personaggio Marvel Comics
 Illyana Rasputin – personaggio Marvel Comics, sorella di Colosso 
 Mikhail Rasputin – personaggio Marvel Comics, fratello di Colosso
 Grigori Rasputin – personaggio della serie Dark Horse Comics Hellboy

Musica 
 Rasputin – singolo dei Boney M. del 1978, dall'album Nightflight to Venus; una cover è stata realizzata dai Turisas
 Rasputin – singolo dei Turisas del 2007

Televisione 
 Rasputin - Il demone nero (Rasputin) – film per la televisione del 1996 diretto da Uli Edel

Videogiochi 
 Rasputin – videogioco del 1985
 Rasputin – personaggio di Destiny